Сан-Карлос-де-ла-Рапита ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 53,69 км². Население — 15583 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Información general
 web de servicios de la comarca y actualidad

Муниципалитеты Таррагоны